Jméno Paul Johnson má více nositelů:

 Paul Johnson (malíř),
 Paul Marshall Johnson, Jr., návrhář helikoptér zavražděný teroristy v Saúdské Arábii (1955–2004),
 Paul Johnson (hráč squashe),
 Paul Johnson (podnikatel a filantrop) (* 1929),
 Paul Johnson (historik), britský historik, novinář a spisovatel (* 1928),
 Paul Johnson (politik), bývalý starosta města Phoenix v Arizoně, USA,
 Paul Johnson (hudební producent), Chicago, USA,
 Paul Johnson (hokejista), hráč ledního hokeje (* 1935),
 Paul Johnson (kanadský politik), bývalý člen oblastního parlamentu v Ontariu v Kanadě (* 1952),
 Paul Johnson (CKO), bývalý představitel rozhlasové stanice CKO v Kanadě,
 Paul Johnson (fotbalista), hráč (ruckman) australského fotbalu (* 1984),
 Paul Johnson (muzikant) z Chicaga, USA (* 1966).